Пігуляк Єротей Григорович — педагог, громадський та політичний діяч Буковини (брат Юстина Пігуляка).
 Пігуляк Юстин Григорович — видатний український живописець-портретист, громадський діяч (брат Єротея Пігуляка).
 Пігуляк Іван — сотник Буковинського Куріня, 3-ї Стрілецької дивізії Армії УНР.

Українські прізвища